7-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 6 по 10 июля 2011 года на стадионе «Лилль-Метрополь» в Лилле (Франция). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1994 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях приняло рекордное количество участников, 1375 (757 юношей и 618 девушек), из 173 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 40 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 35 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2011 года
Спорт во Франции в 2011 году
2011 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Лилле
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Чемпионаты мира во Франции